Jean Maury ist der Name folgender Personen:

* Jean-Luc Maury-Laribière (* 1943), französischer Automobilrennfahrer und Unternehmer
 Jean-Marie Maury (1907–1994), französischer Geistlicher, Erzbischof von Reims
 Jean-Siffrein Maury (1746–1817), französischer Geistlicher, Erzbischof von Paris